Giovanni Arcimboldo (1426-1488), cardinal italien.
 Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), peintre maniériste italien.

Autres 
 (6556) Arcimboldo, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Prix Arcimboldo
Patronyme italien